Magdalena von Hessen (oder auch Magdalene von Hessen) ist der Name folgender Personen:

 Magdalena von Brandenburg (1582–1616), Prinzessin von Brandenburg, durch Heirat Landgräfin von Hessen-Darmstadt
 Magdalene von Hessen-Kassel (1611–1671), Prinzessin von Hessen-Kassel, durch Heirat Altgräfin zu Salm-Reifferscheid
 Magdalena Sibylla von Hessen-Darmstadt (1652–1712), Prinzessin von Hessen-Darmstadt, durch Heirat Markgräfin von Württemberg